Rutinaldo de Oliveira e Silva (São Gonçalo, 2 de março de 1927) é um cantor e compositor brasileiro de música popular brasileira.

Naturais de São Gonçalo (Rio de Janeiro)
Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)